

Persone

Arte e intrattenimento 
William West (1801-1861) – artista inglese
William H. West (1853-1902) – produttore statunitense di Minstrel show
William West o William Langdon West (1856-1915) – attore statunitense.
William West Anderson (1928) – nome di nascita dell'attore statunitense Adam West

Legge e politica 
William West (1733-1816 ca.) – generale statunitense nella Guerra d'indipendenza americana e successivamente leader politico
William West, I barone De La Warr (1520-1595 ca.) – figura politica britannica del XVI secolo
William West (1548-1598 ca.) – avvocato inglese, noto per essere l'autore di Symbolæographia
William Stanley West (1849-1914) – senatore statunitense
William West (1612-1670) – politico inglese
William Cornwallis-West (1835-1917) – politico britannico

Scienza 
William West (1792-1851) – chimico inglese della Leeds Philosophical and Literary Society
William West (1848-1914) – botanico britannico

Sport 
William West (1931) – velista olimpico canadese
William West (1863-1938) giocatore di cricket e arbitro test cricket inglese
William West – cavaliere statunitense, partecipante ai Giochi della VII Olimpiade
Willie West (1938) – difensore di footbal americano
William West – lottatore britannico

Altro 
William Marcus West (fl. 1830s) – pioniere scozzese-statunitense